Cladodeptus är ett släkte av mångfotingar. Cladodeptus ingår i familjen Spirostreptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Cladodeptus